Йировец () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Йировец, Войтех (1763—1850) — чешский композитор и дирижер.
 Йировец, Отто (1907—1972) — известный чешский профессор, паразитолог, протозоолог.